Christian Meurer ist der Name folgender Personen:

* Christian Meurer (Rechtswissenschaftler) (1856–1935), deutscher Rechtswissenschaftler
 Christian Friedrich Meurer (1625–1695), deutscher Beamter und Jurist
 Christian Konrad Meurer (* 1958), deutscher Journalist und Autor